Webster Peaks steht für folgende Gebirge in Antarktika:

 Webster Peaks (Grahamland), Gebirge im Grahamland
 Webster Peaks (Mac-Robertson-Land), Gebirge im Mac-Robertson-Land